Телескоп может означать:
 Телескоп — астрономический прибор.
 Телескоп — созвездие Южного полушария.
 «Телескоп» — литературно-общественный журнал (1831—1836).
 Телескоп — телевизионная передача.
 Телескоп и Чёрный телескоп — виды золотых рыбок.